Die Open Seat Godó 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. April 2001 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand die Verizon Tennis Challenge in Atlanta statt, die anders als das Turnier in Barcelona, das zur Kategorie der International Series Gold zählte, nur zur International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Russe Marat Safin, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Es gewann die Nummer 3 der Setzliste, der Spanier Juan Carlos Ferrero, der gegen seinen Landsmann Carlos Moyá, an Platz 11 gesetzt, in fünf Sätzen. Damit gewann er seinen dritten Titel des Jahres und den vierten Titel seiner Karriere. Im Doppel siegte die schwedische Paarung Nicklas Kulti und Mikael Tillström im Vorjahr, die ebenfalls nicht erneut am Turnier teilnahmen. Die US-Amerikaner Donald Johnson und Jared Palmer gewannen dieses Jahr im Doppel ihren zweiten gemeinsamen Titel. Es war für sie zudem der 17. bzw. 18. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie die vier bestplatzierten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 900.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Barcelona